Niemieckie pułki piechoty:
 181 Pułk Piechoty (15 Saksoński) – niemiecki pułk piechoty okresu Cesarstwa Niemieckiego

Polskie pułki piechoty:
 181 Pułk Piechoty (II RP) – polski pułk piechoty okresu II RP

Rosyjskie pułki piechoty:
 181 Ostrołęcki Pułk Piechoty (ros. 181-й пехотный Остроленский полк)